Le qualificazioni del singolare  dell'Heineken Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Qualificazioni

Teste di serie

  Alejandro Falla (Direttamente nel tabellone principale)
  Flavio Cipolla (ultimo turno)
  Ricardo Mello (ultimo turno)
  Adrian Mannarino (qualificato)

 Pere Riba (primo turno)
 Benoît Paire (qualificato)
 Tobias Kamke (qualificato)
 Izak van der Merwe (primo turno)

Qualificati

  Benoît Paire
  Tobias Kamke

  Stéphane Bohli
  Adrian Mannarino

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Heineken Open 2012
ATP World Tour 2012